Серге́й Евге́ньевич Анто́нов (род. 20 ноября 1969, Москва) — советский и российский художник-мультипликатор, режиссёр-мультипликатор, продюсер и сценарист.

Биография 
Родился 20 ноября 1969 года в Москве.

В 1989 окончил Московский архитектурно-строительный техникум, работал техником-архитектором в Государственном строительном проектном институте. В 1990 окончил курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзтелефильм» ТО «Экран».

В 1990—1993 работал в мультстудиях «Телескоп» (ТО «Экран»), «Катюша-фильм», «Пилот».

С 1994 — на киностудии «Союзмультфильм», сначала как аниматор, затем, как режиссёр.

С 2005 — генеральный директор киностудии «Легион». Участвовал в создании ряда видеоклипов, рекламных роликов и телезаставок. Работал в качестве аниматора над спецэффектами для игровых фильмов «Ночной дозор» (2004) и «Дневной дозор» (2005).

Фильмография

Координатор 
 2004 — Незнайка и Баррабасс

Режиссёрские работы 
 1994 — Волшебная палочка
 1996 — Королевская игра
 2001 — Хок кей
 2005 — Морской бой
 2007 — Новые приключения Мюнгхаузена
 2009 — Библейские притчи
 2009 — Про красную шапочку волка и Барона Мюнгхаузена. Новые, никому не известные, приключения Барона Мюнгхаузена
 2010 — Александра
 2010—наст. время — Белка и Стрелка. Озорная семейка
 2014 — КиноДетство. Про меня
 2014—наст. время — Буба
 2015 — Приключения Петрушки и его друзей
 2015 — Необыкновенное путешествие Серафимы
 2020—наст. время — Маша и Медведь

Художник-аниматор 
 1991 — Чемодан
 1991 — Николай Угодник и охотники
 1992 — Куплю привидение
 1992 — Провинциальная школа
 1993 — Происхождение видов
 1995 — Кто первый?
 1996 — Королевская игра

Художник-сторибордист 
 2013 — Белка и Стрелка. Лунные приключения
 2020 — Белка и Стрелка. Карибская тайна

Художник-постановщик 
 1994 — Волшебная палочка
 2007 — Новые приключения Мюнгхаузена
 2009 — Про красную шапочку волка и Барона Мюнгхаузена. Новые, никому не известные, приключения Барона Мюнгхаузена
 2011 — Весна в Простоквашино
 2015 — Самые правдивые истории

Сценарист 
 2001 — Хок кей
 2005 — Морской бой

Художник 
 2001 — Хок кей
 2005 — Морской бой

Продюсер 
 2006 — Сколько полагается
 2007 — Зелёная карета

Награды 
 10 июля 2010 — первое место за анимацию на фестивале в «Орлёнке» получило «Дерево детства».
 28 декабря 2015 — объявлены номинанты кинопремии «Золотой орёл».

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся 20 ноября
Родившиеся в 1969 году
Родившиеся в Москве
Персоналии по алфавиту
Режиссёры по алфавиту
Режиссёры России
Режиссёры XX века
Режиссёры XXI века
Мультипликаторы СССР
Мультипликаторы XX века
Мультипликаторы России
Мультипликаторы XXI века
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы России
Сценаристы XXI века
Мультипликаторы по алфавиту